Gyulai Ferenc
 Gyulai Ferenc (1714–1787) főkirálybíró, tábornok, emlékiratíró
 Gyulai Ferenc (1798–1868) császári és királyi táborszernagy, osztrák hadügyminiszter
 Gyulai Ferenc (1819–1866) színész
 Gyulai Ferenc (1905–1964) tanár, fényképészeti szakíró
 Gyulay Ferenc (statisztikus) (1918-1995) statisztikus, főszerkesztő
 Gyulai Ferenc (1926) gépészmérnök
 Gyulai Ferenc (1955) archeobotanikus
Gyulay Ferenc
 Gyulay Ferenc (1674–1728) császári-királyi altábornagy
Hasonló nevűek
 Gyulai-Gaál Ferenc (1915–1981) zeneszerző, karnagy

Jegyzetek